Sjöblad kan syfta på

Heraldik
 Sjöblad (heraldik), heraldisk symbol

Släkt
 Siöblad, utslocknad svensk adelsätt, där en gren fått friherrlig värdighet.

Efternamn
Sjöblad, svenskt efternamn, som kan stavas på något olika sätt. I mars 2017 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningen
 Sjöblad 68
 Sjöbladh 1
Tillsammans blir detta 189 personer. Det var inga personer med den historiska stavningen Siöblad.

Personer med efternamnet Sjöblad eller Siöblad
 Axel Sjöblad (född 1967), handbollsspelare och företagsledare
 Erik Carlsson Sjöblad (1647–1725), guvernör, amiral och friherre
 Carl Siöblad (1611–1696). ämbetsman, militär och friherre
 Carl Georg Siöblad (1683–1754), sjömilitär och ämbetsman
 Christina Sjöblad (född 1939), litteraturvetare, professor
 Johan Siöblad (1644–1710) militär, verksam inom artilleriet
 Pehr Siöblad (1738–1817), militär och friherre

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn